Шлаин — фамилия; имеет женскую форму Шлаина.
 Шлаин, Израиль Борисович (1914, Томск — 1995, Москва) — советский и российский учёный-горняк.
 Шлаин, Михаил Израилевич (1942, Москва — 1992, там же) — советский поэт, филолог.